

Bułgaria 
 Sliwowo – wieś w obwodzie Burgas
 Sliwowo – wieś w obwodzie Gabrowo
 Sliwowo – wieś w obwodzie Smolan

Macedonia 
 Sliwowo – wieś w gminie Debyrcza